Dancs István (1788–1868) népjegyző
 Dancs István (1922) közgazdász
 Dancs István (1927–2004) orvos, kandidátus, tudományos munkatárs
 Dancs István (1933–2011) matematikus, egyetemi tanár
 Dancs István (1948) író
 Dancs István (1955) mezőgazdasági mérnök